

Personnalités 

 Jacky Lagger (né en 1950), musicien et chanteur suisse ;
 Oscar Lagger (1934-2019), compositeur et chef d'orchestre suisse ;
 Sarah Lagger (née en 1999), athlète autrichienne.